Mixed Nuts ist der Titel zweier Filme:

 Lifesavers – Die Lebensretter, eine US-amerikanische Filmkomödie von Nora Ephron aus dem Jahr 1994
 Mixed Nuts (1996), ein US-amerikanischer Fernsehfilm von Will Mackenzie aus dem Jahr 1996